Timeline (o time line), parola inglese (corrispondente all'italiano linea   temporale), con cui si indica una rappresentazione grafica di una sequenza cronologica di eventi in vari ambiti.

Scienza 
 Sinonimo di cronologia nella letteratura scientifica di origine anglosassone.
 In biologia, sinonimo di cronologia dell'evoluzione; è il mutamento di una specie nel tempo; in questa accezione possiamo distinguere:
evoluzione della vita o evoluzione biologica, la storia dell'evoluzione biologica:
evoluzione umana,
evoluzione di uno specifico altro Taxon vivente.
 In geologia è sinonimo di scala dei tempi geologici.

Musica 
Timeline – album degli Ayreon
Timeline – album di Richard Marx
Timeline – album di Ralph Towner
Timeline – album degli Yellowjackets

Time Line – album di Kerry Livgren

Altro 
Timeline – romanzo di Michael Crichton pubblicato nel 1999
Timeline - Ai confini del tempo (Timeline) – film di Richard Donner del 2003 ispirato al romanzo
 Timeline – programma televisivo italiano del 2017

Pagine correlate 

 Roadmap